«Трактор» (Ивано-Франковск) — украинская мини-футбольная команда, финалист Кубка Украины 1992 года.

В розыгрыше Кубка Украины по футболу 1991/92 ивано-франковский «Трактор» дошёл до финала, где уступил днепропетровскому «Механизатору» со счётом 5:1.

Одноимённая футбольная команда является победителем первенства Ивано-Франковской области во второй лиге 1991 года.

Примечания 

Мини-футбольные клубы Украины
Спортивные клубы Ивано-Франковска